Chutsuri bzw. Khutsuri oder Chuzuri ( in Mchedruli , in Chutsuri , „Kirchenschrift“) ist ein altes georgisches Schriftsystem. Es kombiniert die Alphabete Assomtawruli (Mrglowani) für die Großbuchstaben und Nuschuri bzw. Nuskhuri für die Kleinbuchstaben. Es wurde ab dem 9. Jahrhundert hauptsächlich für religiöse Texte verwendet und war bis ins 11. Jahrhundert in Gebrauch, wo es durch die Mchedruli-Schrift ersetzt wurde. Die Verwendung im religiösen Bereich währte bis ins 18. Jahrhundert.

Erst in jüngster Zeit wird in Georgien wieder religiöse Literatur in Chutsuri gedruckt.

Literatur 
 Psalmunni (). Tiflis, 2002
 Loc'vani (). Tiflis, 2003
 Axali aġt'k'umay (). Tiflis, 2006

Alphabet
Alphabet, Georgisches